Бентливил има више значења:
 Бентливил (Охајо)
 Бентливил (Пенсилванија)